Кублич — селище, Вінницька область, Гайсинський район
 Кублич — річка в межах Вінницької області (басейн Південного Бугу)
 Кублич — залізнична станція Шевченківської дирекції Одеської залізниці на лінії Вапнярка — Христинівка